Хард - тенісний корт
 Хард-рок 
 Хард-транс 

Особи:
 Чарлз Хард Таунс (; нар. 28 липня 1915) - американський фізик